

Geografia 
 Rogna – comune francese del Giura
 Rogna – microregione della Corsica
 Rogna – località rumena della Transilvania

Malattie 
 Rogna – malattia cutanea
 Rogna dell'ulivo - patologia causata da Pseudomonas savastanoi

Altri progetti